Stave (België), een plaats in de Belgische gemeente Mettet
Stave (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj